Classe Avenger (cacciamine)
 Classe Avenger (portaerei)